Shorty the Pimp è il quarto album in studio del rapper statunitense Too Short, pubblicato nel 1992.

Tracce

Collegamenti esterni